Malinówka ist der Name folgender Orte in Polen:
 Malinówka (Wilga), Powiat Garwoliński, Woiwodschaft Masowien

Woiwodschaft Lublin:
 Malinówka (Adamow), Powiat Zamojski
 Malinówka (Cyców), Powiat Łęczyński
 Malinówka (Sawin), Powiat Chełmski
 Malinówka (Skomlin), Powiat Wieluński

Woiwodschaft Podlachien:
 Malinówka (Bakałarzewo), Powiat Suwalski
 Malinówka (Haczów), Powiat Brzozowski

Siehe auch: 
 Malinówka Mała, Malinówka Wielka
 Malinowka